Die Namen Nationalzeitung und National-Zeitung führen oder führten mehrere Zeitungen:
 eine 1842 in Basel als Schweizerische National-Zeitung gegründete Zeitung, die 1877–1976 als National-Zeitung (umgangssprachlich Nazi-Zyttig) firmierte, siehe Basler Zeitung
 eine Berliner Zeitung des 19. Jahrhunderts (1848–1938), siehe National-Zeitung (19. Jahrhundert)
 eine bayerische Lokalzeitung der NSDAP, siehe Coburger Nationalzeitung
 eine 1930–1945 erschienene Zeitung der NSDAP, siehe Nationalzeitung (Essen)
 eine Zeitung in der Sowjetischen Besatzungszone und der DDR (1948–1990), siehe National-Zeitung (Berlin)
 eine rechtsextreme Wochenzeitung, siehe National-Zeitung (München)
 Augsburger Nationalzeitung (1931–1945)
 Günzburger National-Zeitung (1933–1940)

Siehe auch:
 Nationalblatt